Zirngast ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Zirngast (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Max Zirngast (* 1989), österreichischer Journalist